Аквіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Манш
 Аквіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос
 Аквіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Ер